

Sigle 
 Minimum crossing altitude – altitudine minima di attraversamento, in aeronautica
 Music Corporation of America – azienda statunitense del settore televisivo,  musicale ed editoriale
 Monte Carlo Automobile – azienda del Principato di Monaco costruttrice di auto
Metro colonna d'acqua – unità di misura di pressione utilizzata in idraulica
Mucine-like Carcinoma-associated Antigen (Antigene Carboidratico Mucinoso) – marcatore tumorale
Multichannel Analyzer, Analizzatore multicanale – apparecchio per il rilevamento di isotopi radioattivi
 Museum of Contemporary Art – museo di arte contemporanea di Chicago
 Analizzatore multicanale – fisica e chimica
M.C.A. Srl. – Mario Cuccinella Architecs
MCA – acronimo usato per l'individuazione di materiali contenti amianto
MCA – Maritime & Coastguard Agency

Codici 
MCA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Macenta (Guinea)
mca – codice ISO 639-3 della lingua maca

Musica 
 MCA Records – etichetta discografica statunitense
MCA – pseudonimo di Adam Yauch, rapper statunitense